VX steht als Abkürzung für:
 VX, ein chemischer Kampfstoff
 Chery Exeed VX, chinesisches Automobil
 Virgin America, US-amerikanische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Vogtland-Express der Länderbahn GmbH

VX als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Niederlande: Lkw mit einem Gewicht bis 3,5 t
 Norwegen: Orkdal in der Provinz Sør-Trøndelag

Abkürzung